Mechmech – comune del distretto di Akkar, in Libano 
Mechmech – comune del distretto di Jbeil, in Libano